Fanny puede referirse a:

Personas 
 Fanny Ardant, actriz de cine y de teatro francesa.
 Fanny Baron, anarquista activo durante la revolución rusa.
 Fanny Bastien, actriz francesa.
 Fanny Biascamano, cantante francesa que representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1997.
 Fanny Blankers-Koen, atleta neerlandesa.
 Fanny Brice, actriz estadounidense.
 Fanny Burney, mujer de letras y novelista inglesa.
 Fanny Cano, actriz y productora mexicana de cine y televisión.
 Fanny Chiarello, escritora francesa.
 Fanny Chmelar, esquiadora alpina alemana.
 Fanny Clavien, karateca suiza campeona de Europa en 2008.
 Fanny Cottençon, actriz y productora de cine francesa.
 Fanny Elssler, bailarina austríaca.
 Fanny Fischer, piragüista alemana.
 Fanny Gelis, jugadora francesa de rugby.
 Fanny Gilles, actriz francesa.
 Fanny J, cantante y letrista de Zouk.
 Fanny Kaplan, activista anarquista rusa, que intentó asesinar a Lenin en 1918.
 Fanny Krich, actriz y modelo francesa.
 Fanny Lauzier, actriz canadiense.
 Fanny Lu, cantante y actriz colombiana.
 Fanny Mallette, actriz canadiense.
 Fanny Mandelbaum, política, periodista, conductora de televisión y locutora argentina.
 Fanny Mendelssohn, pianista y compositora alemana.
 Fanny Mikey, actriz, directora y empresaria de teatro colombo-argentina.
 Fanny Price, personaje ficticio de la novela Mansfield Park, de Jane Austen.
 Fanny Robiane, actriz francesa.
 Fanny Rodwell, colorista belga, y segunda esposa de Hergé (Georges Prosper Remi), creador de Las aventuras de Tintín.
 Fanny Roy, actriz belga.
 Fanny Solórzano Gautier, actriz y bailarina española.
 Fanny Valette, actriz francesa.

En cine 
 Fanny (1932), película francesa de Marc Allégret, según la obra de Marcel Pagnol.
 Fanny (1961), película estadounidense de Joshua Logan, adaptación en un único film de la trilogía de Marcel Pagnol.
 Fanny y Alexander (1982), película sueco-franco-alemana, escrita y dirigida por Ingmar Bergman.
 Fanny (2000), adaptación para la televisión de la obra y del film de Marcel Pagnol, realizada por Nicolás Ribowski.

En música 
 Fanny, grupo estadounidense de rock.

Miscelánea 
 (821) Fanny, un asteroide del cinturón de asteroides.

Nombres femeninos
Nombres propios